Красная Сосна — село в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Базарносызганского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в верховьях реки Сюксюм в 13 километрах к северу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 116 километров.

Часовой пояс

История 
Основано, предположительно, в последней четверти XVII века солдатами при строительстве Симбирско-Карсунской черты. По другой версии в 1700 году.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Николаевское Красная Сосна тож вошло в состав Канадейского уезда, с числом душ ревизских: ясашных крестьян — 246, дворцовых крестьян — 108, экономических крестьян — 44, помещиковых крестьян — 54.

В 1800 году прихожанами в селе Никольское Красная Сосна была построена деревянная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, здание которой сохранилось до сих пор, но в советское время было переделано под клуб. 

В 1864 году открыта школа. В 3 верстах от села жители села (раскольники безпоповцы) основали Краснососенские Выселки (Облаевка).

На 1913 год в селе имелось: церковь, школа, паровая и две водяных мельниц . 

К 1929 году создаётся колхоз им. Ленина.

В годы Великой Отечественной войны на фронте погибло 70 сельчан.

До 2005 года являлось административным центром ныне упразднённого Краснососенского сельсовета.

Население 

Согласно переписи 1859 года, в селе было 156 дворов, 1107 человек. По учёту 1897 года в селе насчитывалось 197 дворов, 1207 человек. В 1900 году, прихожан: в с. Красной Сосне (н. р.; почт. отд.) в 218 двор. 598 м. и 625 ж.; В 1913 году — 242 двора, 1494 жителей. К 1929 году — 310 дворов и 1504 человека. Население села в 1996 году — 362 человека.

Инфраструктура 
Село разделено на шесть улиц (Молодёжная, Нагорная, Подгорная, Семёнова, Совхозная, Ульяновская) и четыре переулка (Луговой, Солнечный, Тополиный, Школьный), есть начальная (МКОУ Краснососненская НОШ) и общеобразовательная (Краснососненская основная общеобразовательная школа) школы.

Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1990 г.).

Известные уроженцы 
 Журавлёв Павел Матвеевич (1898—1956) — советский разведчик, генерал-майор государственной безопасности.
 Колосов Николай Григорьевич (1897—1979) — советский гистолог, член-корреспондент АМН СССР (1945) и АН СССР (1953).
 Семёнов Дмитрий Иванович (1911—1945) — Герой Советского Союза, гвардии старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.

Достопримечательности 
Реликтовая аллея сосны обыкновенной

Примечания

Литература 
 
Создание Симбирского наместничества /Канадейский уезд / 1780 г.
М. И. Репьев «Симбирский край», Париж, 1935 г.
Т. Г. Масленицкий «Топографическое описание Симбирского наместничества, 1785 г.».

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района